Plaats in Indonesië
 Korowelang (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Korowelang (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java